Por Óscar Naranjo puede referirse a:

 Óscar Naranjo Trujillo (1956-), militar colombiano, general retirado de la Policía Nacional de Colombia.
 Óscar Naranjo Jara (1905-1963), político chileno.
 Óscar Naranjo Arias (1931-1971), político chileno, hijo de Óscar Naranjo Jara, protagonista del Naranjazo.
 Óscar Elias Naranjo, actor.